Dease Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Dease Lake (ort), British Columbia, 
 Dease Lake (sjö), British Columbia, 
 Dease Lake Airport, flygplats, British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar